СКН — аббревиатура. Может означать:

 Синдром кишечной недостаточности
 Синтетический каучук бутадиен-нитрильный
 Станок-качалка нефти